100 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji, które odbędą się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu na krótkim basenie 2016. Eliminacje i półfinały miały miejsce 10 grudnia, a finał 11 grudnia.

Złoty medal zdobył Simonas Bilis z Litwy (46,58). Srebro wywalczył Japończyk Shinri Shioura, który w finale pobił rekord Azji (46,59). Brąz otrzymał reprezentant Australii Tommaso D’Orsogna (46,70).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się o 10:52 czasu lokalnego.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się o 18:44 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się o 19:04 czasu lokalnego.

Przypisy 

M